Januarius van Benevento - patroonheilige van Napels, feestdag 19 september
 Januarius (heilige uit Numidië) - 2e-eeuws martelaar uit Numidië, feestdag 19 januari